Le bombardement de Damas peut faire référence à :
 Bombardement de Damas (1925)
 Bombardement de Damas (1945)